Plaatsen
 Lusanga (Kwango) - plaats in de provincie Kwango, Democratische Republiek Congo
 Lusanga (Kwilu) - plaats in de provincie Kwilu, Democratische Republiek Congo

Rivieren
 Lusanga (Zambia) - rivier in Zambia
 Lusanga (Mozambique) - rivier in Mozambique

Overig
 Lusanga (Tanzania) - regio in Tanzania
 Lusanga Airport - vliegveld in de Democratische Republiek Congo